Le tournoi de tennis de Ponte Vedra Beach est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2009, classée en catégorie International, se dispute du 6 au .

Caroline Wozniacki remporte le simple dames. En finale, elle bat Aleksandra Wozniak, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chuang Chia-Jung et Sania Mirza.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Ponte Vedra Beach
 Saison 2009 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2009
Ponte Vedra Beach
Sport en Floride en 2009
Tennis en avril 2009
Tennis aux États-Unis en 2009